Collingwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Collingwood – miejscowość w Australii, w stanie Queensland
 Collingwood – miasto w Nowej Zelandii
 Collingwood – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Collingwood – miejscowość w Australii, w stanie Tasmania
 Collingwood – miejscowość w Australii, w stanie Wiktoria